Dry River (engl. für „trockener Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Dry River (Crooked River), in Oregon
 Dry River (North River), in Virginia 
 Dry River (Saco River), in New Hampshire

auf Jamaika:
 Dry River (Jamaika)

in Australien:
 Dry River (Burdekin River), in Queensland
 Dry River (Mitchell River), in Queensland
 Dry River (King River), Nebenfluss des King River im Northern Territory
 Dry River (South Gregory River), in Queensland
 Dry River (Wonnangatta River), Nebenfluss des Wonnangatta River in Victoria

in Neuseeland:
 Dry River (Motupipi River), in der Region Tasman auf der Südinsel
 Dry River (Ruamahanga River), in der Region Wellington auf der Nordinsel